Die Coppa Italia 1967/68, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1967/68, gewann der AC Turin. Torino setzte sich in der Finalrunde vor dem AC Mailand durch und konnte die Coppa Italia zum dritten Mal gewinnen. Zwei Punkte Vorsprung auf Milan konnte die Mannschaft von Trainer Edmondo Fabbri aufweisen. Man wurde Nachfolger des AC Mailand, der sich im Vorjahr gegen den AC Padova durchgesetzt hatte, diesmal aber nur Zweiter wurde.

Als italienischer Pokalsieger 1967/68 qualifizierte sich der AC Turin für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man im Viertelfinale gegen den tschechoslowakischen Vertreter ŠK Slovan Bratislava ausschied.

Serie-A-Mannschaften

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Serie-B-Mannschaften

1. Runde 

|}

Qualifikationsrunde 

|}

2. Runde 

|}

Viertelfinale 

|}

Finalrunde 

|}

Siegermannschaft

Siehe auch 
 Serie A 1967/68

Weblinks 
 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1967/68
Fußballsaison 1967/68